Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2014 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský druhý pár světa Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, který vypadl ve druhém kole s Pavljučenkovovou a Šafářovou.
 
Deblovou soutěž vyhrála sedmá nasazená americká dvojice Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, která ve finále přehrála turnajové šestky, Maďarku Tímeu Babosovou hrající po boku francouzské hráčky Kristiny Mladenovicové.

Obě šampiónky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a rozdělily si částku 122 000 dolarů. Společně pak získaly desátý deblový titul v kariéře a první na Cincinnati Masters. Finálové utkání trvalo pouze 30 minut, když po jednoznačné úvodní sadě 6–1, musela Mladenovicová po dalších dvou gamech druhého setu skrečovat pro zádové obtíže.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  'Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=190

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Tímea Babosová   Kristina Mladenovicová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=[10]
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Kimiko Dateová   Andrea Hlaváčková
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=[7]

| RD1-seed3=8
| RD1-team3= Alla Kudrjavcevová   Anastasia Rodionovová
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=7
| RD1-team4=   Abigail Spearsová
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Tímea Babosová   Kristina Mladenovicová
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=0r
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=7
| RD2-team2=   Abigail Spearsová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= A Kudrjavceva   A Rodionova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ch-ť Čan   J-ž Čan
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= O Kalašnikova   O Savčuk
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[9]
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Erakovic   A Parra Santonja
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[11]

| RD1-seed05=
| RD1-team05=   J Švedova
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Petkovic   M Rybáriková
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= R Kops-Jones   A Spears
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= C Garcia   M Niculescu
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= M Oudin   T Townsend
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[11]
| RD1-seed12=
| RD1-team12= J Janković   K Koukalová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=[9]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Hingis   F Pennetta
| RD1-score13-1=68
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[6]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Pavljučenkova   L Šafářová
| RD1-score14-1=710
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=[10]

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= A Kudrjavceva   A Rodionova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Erakovic   A Parra Santonja
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=   J Švedova
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= C Black   S Mirza
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= R Kops-Jones   A Spears
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2='''6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= M Oudin   T Townsend
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2014